

Patronyme
 Maren Meinert, (1973- ), est une ancienne footballeuse allemande.
 Rudolf Meinert, (1882-1943), fut un réalisateur, acteur, scénariste et producteur autrichien.

Patronyme composé
 Peter Meinert-Nielsen, (1966- ) est un coureur cycliste danois.

Homonymie
Homonymie de patronyme